Árva est un ancien comitat du Royaume de Hongrie ;
 ARVA est l'acronyme pour Appareil de recherche de victimes d'avalanche.